Le panage consiste à mener des porcs en forêt pour qu'ils y mangent les fruits des arbres ; il a donné le droit de panage.
 Le panage, en art culinaire, est l'action de paner.